Poromya är ett släkte av musslor som beskrevs av Forbes 1844. Poromya ingår i familjen Poromyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Poromya